Miejscowości w USA:
 Velva – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
Gminy w USA:
 Velva (ang. Velva Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
Powieść fantastyczna "Velva" Lecha Borskiego